Быстровка — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Быстровка — прежнее название города Кемин в Кеминском районе Чуйской области.

Россия 
 Быстровка — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Быстровка — село в Искитимском районе Новосибирской области.
 Быстровка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.